Rehbach ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Rehbach (Ahle), linker Zufluss der Ahle bei Schoningen (Uslar), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Rehbach (Dill), rechter Zufluss der Dill nahe Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Rehbach (Eisbach), rechter Zufluss des Eisbachs (zum Oberrhein) in Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Rehbach (Großer Rehbach, Guttenberger Hammer), linker Zufluss des Großen Rehbachs beim Guttenberger Hammer von Markt Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Rehbach, linker Quellbach des Geitinger Bachs (zum Enghausener Bach, zum Hörgertshausener Bach, zum Mauerner Bach, zur Amper) unterhalb Rehbach (Gammelsdorf), Landkreis Freising, Bayern
 Rehbach (Harbach), linker Zufluss des Harbachs (zur Murr) nahe Frankenweiler, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rehbach (Hase), linker Zufluss der Hase nahe Wellingholzhausen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Rehbach, linker Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) bei der Untermühle von Großhaslach (Petersaurach), Landkreis Ansbach, Bayern
 Rehbach (Lürbkebach), rechter Zufluss des Lürbkebachs (zum Bieberbach) bei Oberoesbern (Menden), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehbach (Menzenschwander Alb), linker Zufluss der Menzenschwander Alb bei Menzenschwand-Vorderdorf (St. Blasien), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, die linker Oberlauf der („Hauensteiner“) Alb ist
 Rehbach (Muehlgraben), rechter Zufluss des Muehlgraben (über Isch (Saar)) südöstlich von Eschwiller, Kanton Ingwiller, Arrondissement Saverne, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Rehbach (Mümling), linker Zufluss der Mümling oder Mömling in Steinbach, Stadt Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Rehbach (Nieme), rechter Zufluss der Nieme nahe Bursfelde (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Rehbach (Nette), linker Zufluss der Nette (Mittelrhein) nahe Volkesfeld, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Rehbach (Nördliche Zinsel), rechter Zufluss der Nördlichen Zinsel, westlich vom Ortsteil Untermuehlthal, Gemeinde Baerenthal, Kanton Bitche, Arrondissement Sarreguemines, Département 	Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Rehbach (Rhein), linker Zufluss des Oberrheins in der Pfalz bei Rheingönheim, kreisfreie Stadt Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz; linker Abzweig des Speyerbachs
 Rehbach (Schemperbach), linker Zufluss des Schemperbachs (über Haussauerbach, Seltzbach), nordwestlich der Gemeinde Ingolsheim, Kanton Wissembourg, Arrondissement Haguenau-Wissembourg, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Rehbach (Simmel), linker Zufluss der Simmel nahe Baasem (Dahlem), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Rehbach (Südliche Zinsel), linker Zufluss der Südlichen Zinsel (zur Zorn) westlich von Graufthal, Gemeinde Eschbourg, Kanton Ingwiller, Arrondissement Saverne, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Rehbach (Sulzbach, Dudweiler), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Saar) in Dudweiler, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Rehbach (Sulzbach, Gräfenbuch), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Fränkischen Rezat) in Gräfenbuch, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern

 Großer Rehbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Unteren Steinach bei der Neumühle von Markt Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern; mit am Oberlauf den Namensabschnitten
 Kleiner Rehbach (Großer Rehbach, Waldhermes) bis Waldhermes, Markt Grafengehaig, Landkreis Kulmbach
 Rehbach (Großer Rehbach) von dort bis nach der Großrehmühle von Marktleugast
 Rehbach (Vils), linker Zufluss der Vils, im Tannheimer Tal nahe Rehbach (Schattwald), Bezirk Reute, Tirol, Österreich

Ortschaften:
 Rehbach (Edertal), Ortslage des Edertaler Gemeindeteils Hemfurth-Edersee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rehbach (Gammelsdorf), Gemeindeteil von Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Rehbach (Leipzig), Teil des Leipziger Ortsteils Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Sachsen
 Rehbach (Lindlar), Gemeindeteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rehbach (Michelstadt), Stadtteil von Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Rehbach (bei Sobernheim), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

 Rehbach (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rehbach (Gemeinde Schattwald), Gemeindeteil von Schattwald im Tannheimer Tal, Bezirk Reute, Tirol, Österreich

 Hinterrehbach, Wohnplatz in der Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Nieder Rehbach, Ortschaft in Siebenbürgen, Rumänien
 Vorderrehbach, Wohnplatz in der Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Rehbach ist ein Familienname:
 Rehbach, Johann Jakob (1774–1849) und seine zwei Söhne Rehbach, Johann Christoph (1805–1884) und Rehbach, Johann Michael Carl (1809–1859) gemeinsame Gründer und Betreiber der ehemaligen (1834–1934) Rehbach (Bleistiftfabrik) in Regensburg
 Paul Rehbach (1874–1934), sozialistischer Politiker, Abgeordneter des württembergischen Landtages

Siehe auch:
 Rehgraben